Симферопольское — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Симферопольского сельского округа. Код КАТО — 115657100.

География 
Село расположено на севере района, в 47 км на север от центра района села Зеренда.

Улицы 

 ул. Алматинская,
 ул. Ахметова,
 ул. Жайлау,
 ул. Ленина,
 ул. Луначарского
 ул. Наурыз,
 ул. Новоселов,
 ул. Целинная,
 ул. Школьная,
 ул. Юрия Гагарина.

Решением акима Симферопольского сельского округа от 31 октября 2018 года, в селе были переименованы 2 улицы.

Ближайшие населённые пункты 

 село Булак в 5 км на северо-западе,
 село Жанааул в 8 км на юго-западе,
 село Карагай в 11 км на западе,
 село Красный Яр в 15 км на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 1569 человек (из них казахов 51%, русских 23%).

В 1999 году население села составляло 1242 человека (621 мужчина и 621 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 939 человек (472 мужчины и 467 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района